Мігай Алла Вілоріївна — українська телеведуча, тележурналіст, заслужений діяч мистецтв України.
 Мігай Сергій Анатолійович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.